Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди женщин 2001 — 1-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 8 по 18 марта 2001 года в городе Кингстон (Ямайка) на стадионе «Mona Stadium». В турнире приняли участие 7 сборных.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников чемпионата мира 2002 в Перте, Австралия. Победитель чемпионата получал квалификацию напрямую, занявшие места со 2-го по 4-е получали шанс завоевать одну из шести путёвок, приняв участие в  в Амьене и Абвиле (Франция).

Победителями чемпионата в 1-й раз в своей истории стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную США со счётом 4:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Канады, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Уругвая со счётом 6:0.

Формат соревнований 
Каждая из семи команд играла с каждой по круговой системе в один круг. Затем занявшие в круговом раунде 1-е и 2-е место играли в финале за золотые медали, занявшие 3-е и 4-е место разыгрывали между собой бронзовую медаль, занявшие 5-е и 6-е места играли за окончательное определение обладателя 5-го места.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC−05:00

Групповой этап 

 Проходят в финал

Плей-офф

За 5-6-е места

За 3-4-е места

За 1-2-е места

Награды 
 Лучший бомбардир: 	 Cecilia Rognoni — 14 голов

Итоговая таблица

См. также 
 Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди мужчин 2000

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  ("Pan American Cup" - Women - 2001)
 Страница о чемпионате на сайте www.todor66.com 

Хоккей на траве
2001 год в хоккее на траве
2001
Хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве на Ямайке
Хоккей на траве
Панамериканские чемпионаты в 2001 году